Сисил има више значења:
 Округ Сисил (Мериленд)
 Сисил (Џорџија)
 Сисил (Висконсин)
 Сисил (Охајо)